Philemon [] ist ein männlicher Vorname.

Varianten 
 Φιλήμων (griechisch)
 Phil (Kurzform)
 Philémon (franz.)
 Filemon (polnisch)
 Phile
 Philmon bzw. Filmon (eritreisch)

Herkunft und Bedeutung 
Der Vorname Philemon stammt aus dem Griechischen und bedeutet der Freundliche.

Namenstag 
22. November

Bekannte Namensträger

Antike Personen 
 Philemon, Adressat im Brief des Paulus an Philemon
 Philemon der Ältere (um 360–um 264 v. Chr.), griechischer Dichter. Schrieb Theaterstücke in Athen, laut Menandros im Stil der „Neuen Komödie“
 Philemon der Jüngere, attischer Komödiendichter des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Philemon (Glossograph), attischer Glossograph während der Wende vom 3. zum 2. Jahrhundert v. Chr.
 Philemon (2. Jahrhundert v. Chr.), attischer Komödiendichter des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Philemon (Gemmenschneider), römischer Gemmenschneider in der späten Republik
 Philemon (1. Jahrhundert n. Chr.), griechischer Geograph, von dessen Werk sich Stellen über Irland und Nordeuropa erhalten haben.
 Philemon (Steinmetz), möglicherweise römischer Steinmetz der Kaiserzeit
 Titos Aurelios Philemon Philades, Archon von Athen (158–159 n. Chr.)
 Philemon (griechischer Grammatiker), griechischer Grammatiker und Attizist des 2. Jahrhunderts
 Philemon (lateinischer Grammatiker), lateinischer Grammatiker und Lehrer des Kaisers Maxentius im 3. Jahrhundert
 Philemon (Märtyrer) (gestorben 305?), Märtyrer und Heiliger (Gedenktag 8. März); Vorbild für Jakob Bidermanns Stück Philemon Martyr

Nachantike Personen 
 Philemon Holland (1552–1637), englischer Übersetzer
 Philemon, David Nerreters Ordensname im Pegnesischen Blumenorden (1649–1726), Generalsuperintendent in Hinterpommern
 Philemon Ewer (1702–1750), englischer Schiffbauer (beispielsweise der HMS Salisbury, auf der James Lind Skorbut erforschte)
 Philemon Dickinson (1739–1809), US-amerikanischer Politiker (Senator 1790–1793)
 Philemon Wright (1760–1839), kanadischer Unternehmer, Gründer von Wrightville (heute Gatineau)
 Philemon Thomas (1763–1847), US-amerikanischer Politiker (Kongress-Abgeordneter 1831–1835)
 Philemon Beecher (1775–1839), US-amerikanischer Jurist und Kongress-Abgeordneter
 Philemon (Patriarch), rum-orthodoxer Patriarch von Antiochien (1766–1767)
 Philemon Dickerson (1788–1862), US-amerikanischer Kongress-Abgeordneter
 Philemon Paul Maria (1788–?), Sohn von Ludwig Engelbert, Ehrendomherr zu Namur
 Philemon Bliss (1813–1889), US-amerikanischer Richter und Politiker
 Philemon T. Herbert (1825–1864), US-amerikanischer Kongress-Abgeordneter (1855–1857)
 Philemon Beecher Van Trump (1839–1916), US-amerikanischer Bergsteiger (Erstbesteigung des Mount Rainier)
 Nathan Philemon Bryan (1872–1935), US-amerikanischer Politiker (Senator 1911–1917)
 Philémon Cousineau (1874–1959), kanadischer Richter und Politiker
 Alphaeus Philemon Cole (1876–1988), US-amerikanischer Künstler
 Filemon yElifas lyaShindondola, Ondonga-König 1970–1975
 Philémon Yang (* 1947), kamerunischer Politiker
 Philemon Wehbi, libanesischer Komponist und Musiker
 Philemon Mukarno (* 1968), niederländisch-indonesischer Komponist
 Philemon Masinga (1969–2019), südafrikanischer Fußballspieler
 Philemon Hanneck (* 1971), simbabwisch-/US-amerikanischer Langstreckenläufer 
 Philemon Kipkering Metto, kenianischer Marathonläufer (Sieger beim Südtirol-Marathon 2006)
 Filmon Ghirmai (* 1979), deutscher Hindernisläufer 
 Filemon Wesselink (* 1979), niederländischer Fernsehmoderator für BNN
 Bart Philemon (* 1945), papua-neuguineischer Politiker

Literarische Figuren 
Der Name Philemon ist auch bekannt aus der Episode von Philemon und Baucis in den Metamorphosen des Ovid. Diese Figuren griff Goethe später in seinem Faust II auf und lässt sie im fünften Akt auftreten. Desgleichen verwendete Max Frisch sie in seinem Roman Mein Name sei Gantenbein, dessen Protagonisten metaphorisch in die Rollen des Philemon und der Baucis schlüpfen.

Philemon ist außerdem der Name einer Hauptfigur in Carl Wilhelm Frölichs Buch Über den Menschen und seine Verhältnisse.

Weiters ist Philémon der Name einer Comicfigur des französischen Zeichners Fred Othon Aristidès.

Filemon Faltenreich ist der Name des Elephanten-Philosophen in Michael Endes gleichnamigem Buch.

Sonstiges 
In der Biologie ist Philemon der wissenschaftliche Name der Gattung der Lederköpfe aus der Familie der Honigfresser, z. B. Lärmlederkopf = Philemon corniculatus.

Philemon ist außerdem der Name des archetypischen Weisen und Lehrers, dem Carl Gustav Jung in seinem Roten Buch begegnet.

Literatur 
 Brief des Apostels Paulus an Philemon (Einheitsübersetzung): 
 Schwab: Philemon und Baucis im Projekt Gutenberg-DE

Weblinks 

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname